Pułki piechoty noszące numer „12”:

Wojska Polskiego:
 12 Regiment Pieszy Koronny 1775-1793 → wcielony do armii rosyjskiej, jako Izjasławski Pułk Grenadierów (ros. Изяславский гренадерский полк
 Pułk 12 Piechoty 1806-1815
 2 Pułk Województwa Sandomierskiego 1831 → 12 Pułk Piechoty Liniowej 1831
 12 Pułk Strzelców Polskich 3 DSP I Korpusu Polskiego w Rosji
 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich 1919 → 70 Pułk Piechoty w Pleszewie 1919-1939
 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej 1918-1919 → 12 Pułk Piechoty w Wadowicach 1919-1939
 12 Zabrski Pułk im. Stefana Czarnieckiego 1921
 12 Pułk Piechoty AK Ziemi Bocheńskiej 1944
 12 Kołobrzeski Pułk Piechoty 1944-1945 → 2 Zmotoryzowany Pułk KBW i 6 samodzielny batalion ochrony KBW
 12 Kołobrzeski Pułk Piechoty 1945-1962 → 12 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany 1962-1994

Amerykańskie:
 12 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (ang. 12th Illinois Volunteer Infantry Regiment) 1861-1865, zobacz Lista jednostek Armii Unii ze stanu Illinois
 12 Pułk Piechoty Indiana (ang. 12th Indiana Infantry Regiment) 1861-1865
 12 Ochotniczy Pułk Piechoty Iowa (ang. 12th Iowa Volunteer Infantry Regiment) 1861-1865
 12 Ochotniczy Pułk Piechoty Kansas (ang. 12th Regiment Kansas Volunteer Infantry) 1862-1865

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 12 Pułk Grenadierów im. Księcia Pruskiego Karola (2 Brandenburski) sformowany 1 lipca 1813, stacjonował we Frankfurcie nad Odrą, przyporządkowany do III Korpusu Armii Niemieckiej

Armii Cesarstwa Austriackiego:
 12 Pułk Piechoty

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 12 Pułk Piechoty Austro-Węgier (niem. Ungarisches Infanterieregiment Nr. 12) 1869–1918
 12 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (niem. k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Caslau” Nr. 12)
 12 Pułk Piechoty k.u. Landwehry (niem. Szatmárer Landwehr-Infanterieregiment Nr. 12, węg. Szatmári 12. honvéd gyalogezred) 1886–1918

Armii Imperium Rosyjskiego:
 12 Astrachański Pułk Grenadierów (ros. 12-й гренадерский Астраханский Императора Александра ныне Его Величества полк) sformowany w 1790; w 1914 roku stacjonował w Moskwie
 12 Fiński Pułk Strzelców (ros. 12-й Финляндский стрелковый полк)
 12 Pułk Strzelców (ros, 12-й стрелковый полк) sformowany 31 grudnia 1888 na bazie 12 Batalionu Strzelców; w 1914 roku stacjonował w Żmerynce

Armii Brytyjskiej:
 12 Pułk Piechoty (brytyjski)